Gorodišče může být:

 Horodyšče – město v Čerkaské oblasti na Ukrajině rusky nazývané Gorodišče
 Gorodišče (Penzenská oblast) – město v Penzenské oblasti v Ruské federaci
 Gorodišče (Volgogradská oblast) – sídlo městského typu ve Volgogradské oblasti v Ruské federaci